Ferguson River ist der Name folgender Flüsse:

 Ferguson River (Nunavut), in Nunavut, Kanada
 Ferguson River (Florida), im Collier County, Florida, Vereinigte Staaten
 Ferguson River (Neuseeland), in Neuseeland
 Ferguson River (Western Australia), in Western Australia, Australien